Bobenheim ist der Name

der Gemeinde Bobenheim am Berg im Landkreis Bad Dürkheim in Rheinland-Pfalz
der ehemaligen Gemeinde Bobenheim am Rhein im heutigen Rhein-Pfalz-Kreis, die 1969 mit Roxheim/Pfalz zur heutigen Gemeinde Bobenheim-Roxheim fusionierte.